Kulik ist der Familienname folgender Personen: 
 Buzz Kulik (1922–1999), US-amerikanischer Fernseh- und Filmregisseur
 Christian Kulik (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Grigori Iwanowitsch Kulik (1890–1950), sowjetischer Marschall
 Hans-Georg Kulik (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Heinz Kulik (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Herbert Kulik, deutscher Basketballspieler
 Ilja Alexandrowitsch Kulik (* 1977), russischer Eiskunstläufer

 Jakob Philipp Kulik (1793–1863), österreichischer Mathematiker
 Jan Kulík (auch Johann Kulik; 1800–1872), böhmischer Geigenbauer
 Leonid Alexejewitsch Kulik (1883–1942), russischer Mineraloge
 Oleg Borissowitsch Kulik (* 1961), russischer Künstler
 Oliver Kulik (* 1975), deutscher Neofaschist
 Zofia Kulik (* 1947), polnische Künstlerin

Kulik ist ein polnischer Ortsname:
 Kulik (Pisz) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kullik, Forstamt und Oberförsterei im Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Kulik (Nielisz) im Powiat Zamojski, Woiwodschaft Lublin
 Kulik (Siedliszcze) im Powiat Chełmski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Kulik steht als geographische Bezeichnung für:
 Lake Kulik, See im  Wood-Tikchik State Park in Alaska
 Kulik Lake, See im Katmai-Nationalpark in Alaska
 Kulik Lake (Yukon-Kuskokwim-Delta), See im Yukon-Kuskokwim-Delta in Alaska

Kulik ist:
 (2794) Kulik, nach Leonid Alexejewitsch Kulik benannter Asteroid

Siehe auch:
 Kulic
 Kulick
 Kulyk
 Kulig